Il doppio del torneo di tennis Samarkand Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Stefano Galvani e Andrej Stoljarov che hanno battuto in finale Daniel Melo e Alexandre Simoni per walkover.

Teste di serie 

 Daniel Melo /  Alexandre Simoni (finale)
 Stefano Galvani /  Andrej Stoljarov (Campioni)

 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Dmitrij Tomaševič (semifinali)
 Vadim Kucenko /  Oleg Ogorodov (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Samarkand Challenger 2000